Gáspár Imre (1854–1910) újságíró, költő, műfordító
 Gáspár Imre (1947) karikaturista, tipográfus, tervezőszerkesztő,